Richardson kan som auktorsförkortning betyda:

 John Richardson
 Alfred Thomas Richardson
 Barry J. Richardson
 David H. S. Richardson
 Laurence R. Richardson
 Nelson M. Richardson
 Robert Earl Richardson

Robotskapade auktorsförkortningar